Barbour County kan syfta på:
 Barbour County, Alabama
 Barbour County, West Virginia